CreaToon – program do tworzenia animacji 2D napisany dla systemów Microsoft Windows. Został wydany przez Androme N.V. Wraz z wersją 3.0 jest na licencji Freeware i przestał być rozwijany. Program specjalizuje się w animacji stylem cutout.

Możliwości 
Niektóre z możliwości programu to:.
 Podgląd animacji w czasie rzeczywistym
 Niskie wymagania sprzętowe.
 Obsługa plików: BMP, TGA, JPG, PNG, TIFF. (można, np. zeskanować obraz, a później go animować)
 Ustanawianie klatek kluczowych

CreaToon był również używany do animowania bajek dla dzieci (np. 'Numbertime' i 'Bonny, Banana and Mo'). Przykłady amatorskich animacji można znaleźć w serwisie YouTube.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona programu

Oprogramowanie graficzne
Animacja komputerowa